Compacte klasse, een klasse van automobielen
 Economyclass, de goedkoopste vervoersklasse in de burgerluchtvaart